La Temporada 2009 de Xtreme Fighters Latino comenzó el 22 de agosto de 2009 con el evento XFL 1 y terminó el 5 de noviembre del mismo año con el evento XFL 4. Durante esta temporada, todos los eventos se realizaron en el José Cuervo Salón, en la Ciudad de México.

Resultados

Mantis

Cobra

Tigre

Rino

Salón de la Fama Clase 2009 
 Andy González (Campeón Categoría Rino)
 Augusto Montaño (Campeón Categoría Tigre)
 Israel Girón (Campeón Categoría Cobra)
 René Diosdado (Campeón Categoría Mantis)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de XFL

Xtreme Fighters Latino